Bogosort (от амер. комп. жарг. bogus — неработоспособный, нефункциональный, бесполезный) — неэффективный алгоритм сортировки, используемый только в образовательных целях и противопоставляемый другим, более реалистичным алгоритмам.

Если bogosort использовать для сортировки колоды карт, то сначала в алгоритме нужно проверить, лежат ли все карты по порядку, и если не лежат, то случайным образом перемешать её, проверить лежат ли теперь все карты по порядку, и повторять процесс, пока не отсортируется колода.

Среднее время работы алгоритма
 

При прохождении цикла один раз в секунду сортировка следующего количества элементов в среднем может занять:

При работе 4-ядерного процессора на частоте 2,4 ГГц (9,6 млрд операций в секунду):

Колода в 32 карты будет сортироваться компьютером в среднем 2,7 лет.

Пример реализации 
#include <utility>

bool correct(int *arr, int size) {
    while (--size > 0)
        if (arr[size - 1] > arr[size])
            return true;
    return false;
}

void shuffle(int *arr, int size) {
    for (int i = 0; i < size; ++i)
        std::swap(arr[i], arr[(rand() % size)]); 
}

void bogoSort(int *arr, int size) {
    while (correct(arr, size))
        shuffle(arr, size);
}

См. также 
 Лас-Вегас (алгоритм)
 Генераторы псевдослучайных чисел

Ссылки 
 Bogosort / Jargon File 
 Max Sherman Bogo-sort is Sort of Slow, June 2013
 Hermann Gruber, Markus Holzer, and Oliver Ruepp, Sorting the Slow Way: An Analysis of Perversely Awful Randomized Sorting Algorithms, 2007.
 Rahul Agrawal, https://www.geeksforgeeks.org/bogosort-permutation-sort/
 Непрактичные сортировки — бессмысленные и беспощадные / valemak, 18 октября 2013

Алгоритмы сортировки